Višňové (Banská Bystrica), poble del districte de Revúca, a la regió de Banská Bystrica, Eslovàquia
 Višňové (Trenčín), poble del districte de Nové Mesto nad Váhom, a la regió de Trenčín, Eslovàquia
 Višňové (Žilina), poble del districte de Žilina, a la regió de Žilina, Eslovàquia

Pàgines de desambiguació